Friedrich Wilhelm von Arnim ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm von Arnim (Major) (1715–1761), deutscher Major der Infanterie
 Friedrich Wilhelm von Arnim-Boitzenburg (1739–1801), deutscher Beamter und Politiker
 Friedrich Wilhelm Karl von Arnim (1786–1852), deutscher Polizeipräsident
 Friedrich Wilhelm Ludwig von Arnim-Suckow (1780–1813), deutscher Major der Kavallerie